Schou ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schou (* 1986), dänischer Springreiter
 Ellen Schou (1886–1972), dänisch-deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Frederik Schou-Nielsen (* 1996), dänischer Sprinter
 Halvor Schou (1823–1879), norwegischer Industrieller
 Ingjerd Schou (* 1955), norwegische Politikerin
 Ludvig Abelin Schou (1838–1867), dänischer Maler, Bruder von P. A. Schou
 Mette Schou (1909–1990), dänische Malerin
 Mogens Schou (1918–2005), dänischer Psychiater
 Peter Alfred Schou (1844–1914), dänischer Maler, Bruder von L. A. Schou
 Tim Schou, Frontsänger der dänischen Band A Friend in London

Siehe auch:
 Shou
 Schow
 Show (Begriffsklärung)
 Schu (Begriffsklärung)